Kaikoura ist der Name folgender geographischer Orte in Neuseeland:

 Kaikoura (Neuseeland), ein Ort im Kaikoura District und Verwaltungssitze des Distriktes
 Kaikoura Canyon, eine Unterwasser-Canyon südlich der Kaikoura Peninsula
 Kaikoura District, ein Distrikt in der Region Canterbury in Neuseeland
 Kaikoura Fault, eine geologische Verwerfung vor der Küste nördlich von Kaikoura (Ort)
 Kaikoura Island, eine Insel westlich von , auch als  bekannt,
 Kaikoura Peninsula, eine Halbinsel im Kaikoura District
 Kaikoura Ranges, zwei Gebirgszüge im Kaikoura District
 Seaward Kaikoura Range, die seewärtsgewandte Gebirgskette
 Inland Kaikoura Range, die inländische Gebirgskette